Гаэтано Летиция (; 29 июня 1990 года, Неаполь) — итальянский футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за итальянский клуб «Беневенто».

Карьера 
Гаэтано Летиция начинал карьеру футболиста играя в низших итальянских лигах за клубы «Сан-Виталиано», «Пьянура» и «Аверса Норманна».

В конце июля 2012 года он стал игроком «Карпи», вместе с которым спустя год вышел в Серию B. В 2015 году «Карпи» выиграл Серию B и впервые в своей истории вышел в Серию A. 23 августа того же года Летиция дебютировал в главной итальянской лиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Сампдории». Спустя два месяца он забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашней игре с «Болоньей». «Карпи» не смог удержаться в элите итальянского футбола и в 2016 году вернулся в Серию B. В июле 2017 года Летиция перешёл в «Беневенто», дебютанта Серии А.

Достижения 
 «Карпи»
 Победитель Серии B (1): 2014/15

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Беневенто»